Ґміна Чарна може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Чорна (Бещадський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Чарна (Дембицький повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Чарна (Ланьцутський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві